HTM steht für:

 HTM Personenvervoer (Haagsche Tramweg Maatschappij), ein Verkehrsunternehmen in Den Haag
 Hardware Transactional Memory, siehe Transaktionaler Speicher
 Head Tyrolia Mares, ein Sportartikelkonzern (HTM-Gruppe), siehe Head (Sportartikelhersteller)
 Held to Maturity, eine Kategorie der International Financial Reporting Standards
 Helicopter Technik München, deutscher Hubschrauberproduzent
 Hierarchical Temporal Memory, ein Modell des maschinellen Lernens, siehe Hierarchischer Temporalspeicher
 Historisch-Technisches Museum Peenemünde, Usedom
 Holocene Thermal Maximum, das Atlantikum
 Khatgal Airport (IATA-Code), Flugfeld von Khatgal, Mongolei

.htm steht für:
 Datei-Endung einer in der Hypertext Markup Language erstellten Datei

Abkürzung